CIB pdf brewer ist ein Computerprogramm der Firma CIB software GmbH zum Erstellen, Bearbeiten und Zusammenfügen von PDF-Dokumenten aus beliebigen Anwendungen unter Windows-Betriebssystemen.

Funktionsumfang 
Das Programm installiert sich als Druckertreiber und integriert sich entweder mit einer eigenen Schaltfläche in die Funktionsleiste von Microsoft Office ab Microsoft Office 2007 oder lässt sich in das Start- bzw. Kontext-Menü einbinden, um ein Dokument in das PDF-Format zu konvertieren, ohne ein Anwendungsprogramm starten zu müssen.
In der freien Version bietet die Software Funktionen wie PDF-Dateigrößenoptimierung, das Zusammenfügen mehrerer PDF-Dokumente sowie die verlustfreie Wiederbearbeitung von PDF-Dokumenten mit Microsoft Word über das Ausgabeformat Hybrid PDF.
Außerdem umfasst die Software u. a. das Einfügen von Lesezeichen und digitalen Wasserzeichen, eine Briefpapierfunktion, die manuelle Einstellung von Bild-Auflösungen und Bild-Komprimierungen, unterstützt die Ausgabeformate PDF/A zur Langzeitarchivierung von Dokumenten und das Ausgabeformat PDF/UA zur Erstellung Barrierefreier PDF-Dokumente. Das Erstellen von elektronischen Rechnungen gemäß dem ZUGFeRD-Standard 1.0 und 2.1 wird unterstützt.

Verbreitung/Anwendungsgebiete 
Laut Angaben des Herstellers wird das PDF-Tool mit über 1,5 Mio. Lizenzen sowohl von Großkunden (Banken, Versicherungen, Landespolizeidienststellen, öffentliche Verwaltungen, und Industrieunternehmen) wie auch im privaten Umfeld eingesetzt.

Geschichte 
Ursprünglich war der CIB pdf brewer Bestandteil der Document-Lifecycle-Management Softwarelösung CIB CoMod. Aufgrund erhöhter Marktnachfrage an PDF Konvertern, die sich in Microsoft-Office-Anwendungen integrieren können, wurde das Produkt seit 2003 eigenständig vertrieben und weiterentwickelt.
Die Erstveröffentlichung des Druckertreibers unter Version 1.0 (32 bit) fand 2003 statt und war für die Betriebssysteme Windows NT4, 2000, XP, Server 2003 ausgelegt. Die derzeit aktuelle Version 3.1.2 existiert als 64-Bit Ausführung und hat die Windows 7/8/10 Zertifizierung von Microsoft (WHQL).

Sprachen 
Deutsch, Englisch, Arabisch, Französisch, Russisch, Spanisch

Systemanforderungen 
Microsoft Windows 7 32-Bit/64-Bit, Windows 8.1 32-Bit/64-Bit, Windows 10 32-Bit/64-Bit und Server 32-Bit/64-Bit: Installation von Add-in und Druckertreiber

Freie Typografie-Software
Portable Document Format
Windows-Software